Solda – località della provincia di bolzano, frazione di Stelvio
Valle di Solda -- valle della provincia di Bolzano.
Rio Solda – torrente della provincia di Bolzano